gyökér, a növények gyökere
 a fehérrépa köznapi neve
 foggyökér
 a fő, vagy más néven gyökér csakrára;